El nombre Puerto López puede referirse a:
  Puerto López, localidad colombiana.
  Puerto López, localidad ecuatoriana.